Середньовічна Греція — узагальнювальний історіографічний термін, яким можуть позначатись різні державні утворення та історичні регіони на теренах сучасної Греції, які існували в добу Середньовіччя:

 Візантійська Греція;
 Північна Греція під владою Першого Болгарського царства;
 пізньосередньовічні держави хрестоносців:
 Латинська імперія
 Королівство Фессалонікійське
 Герцогство Афінське
 Ахейське князівство
 Епірський деспотат;
 Північна Греція під владою Другого Болгарського царства;
 Османська Греція.

Водночас поняття Середньовічна Греція може протиставлятися поняттю Візантійська Греція і позначати грецькі невізантійські території в добу Середньовіччя.

Див. також 
 Середньогрецька мова

Примітки

Посилання 
 
 
 De administrando imperio Констянтин Багрянородний (грецька мова)